353 steht für:

 353, natürliche Zahl
 Jahr 353 n. Chr.
 Jahr 353 v. Chr.

Automobile

 Wartburg 353, deutsches Automodell
 Cadillac Series 353, US-amerikanisches Automodell

Straßen

 Route nationale 353, französische Nationalstraße
 Reichsstraße 353, deutsche Reichsstraße
 Droga wojewódzka 353, polnische Straße

Astronomie

 (353) Ruperto-Carola, Asteroid des Hauptgürtels
 NGC 353, Balken-Spiralgalaxie
 IC 353, Emissions- und Reflexionsnebel

Sonstiges:

 U 353, deutsches U-Boot